45 — многозначный термин.

 45 — натуральное число сорок пять.
 «45» — дебютный альбом советской рок-группы «Кино» (1982).
 «45» — песня американской рок-группы The Gaslight Anthem.
 «Сорок пять» — роман Александра Дюма-отца.

Хронология 
 45 год до н. э. — год I века до н. э.
 45 год — сорок пятый год I века.

Топоним 
 № 45 — железнодорожный путевой пост, Называевский район, Омская область